Jméno a příjmení Antonín Němeček má více osob:

 Antonín Němeček (odbojář) (1915–1942) – český odbojář popravený v Mauthausenu
 Antonín Němeček (prelát) (1916–1993) – český římskokatolický kněz a papežský prelát